Hochalpl heißen folgende geographische Objekte:

 Hochalpl (Karnischer Hauptkamm), Monte Oregone, 2384/85 m, Berg bei St. Lorenzen im Lesachtal und Sappada, italienisch-österreichische Grenze
 Hochalpl (Wölzer Tauern), 1994 m, Gipfel bei St. Peter am Kammersberg, Steiermark
 Hochalpl (Ybbstaler Alpen), 1547 m, Nebengipfel des Dürrenstein bei Lunz am See, Niederösterreich
 Hochalpl (Mürzsteger Alpen), 1514 m, Gipfel am Waxeneggstock im Mürztal, Steiermark

Siehe auch: 
 Hochalp, Hochalplkopf